Okruchy dnia – książka Kazuo Ishiguro
 Okruchy dnia – film z 1993 roku w reżyserii Jamesa Ivory